Ми́чел ():
 Мичел (род. 1963) — испанский футболист, тренер.
  (род. 1975) — испанский футболист, тренер.
 Сальгадо, Мичел (род. 1975) — испанский футболист и тренер.

 Мичел, Джон (1804—1886) — британский военный деятель, администратор, фельдмаршал.

См. также